Dansant, een dansgelegenheid, zie ook dansvloer
 Museum Dansant, een draaiorgelmuseum in Hilvarenbeek
 Thé dansant, een danspartij die vroeg begint en waarbij vanouds thee werd geserveerd